Grafton Street est une rue de Londres, située dans le quartier de Mayfair ;
Grafton Street est le nom d'une des principales rues commerçantes du centre de Dublin en Irlande ;
Grafton Street est une chanson de Dido, se référant à la rue de Dublin.